Emir Kobilić (;  29 липня 1986), більш відомий як Сальваторе Ганаччі (Italian: [salvaˈtore ɡanattʃi], Salvatore Ganacci), шведський ді-джей, який народився в Боснії, музичний продюсер та співзасновник радіошоу THOR на радіо Sveriges.

«Сальваторе Ганаччі» — це прізвисько, яке вигадали друзі музиканта.

Кобіліч народився в Югославії, потім переїхав до Стокгольма, де й живе.

Кар'єра 
2010 року Кобіліч почав навчання в Musikmakarna в Ерншельдсвіку, Швеція.

2014 року випустив першу роботу з Jillionaire з Major Lazer. Їхній дебютний сингл «Fresh», випущений на Universal Music Group, став клубним хітом.

2015 року Ганаччі підписав контракт із лейблом Refune Music Себастьяна Інгроссо. Він також випустив відео про «гроші в моєму матраці».

2017 року Ганаччі виступив на фестивалі Tomorrowland.

2018 року виступив на Ultra Music Festival та на головній сцені Tomorrowland.

2019 — виступ на головній сцені Tomorrowland, запросив до свого сету естонського репера Томмі Кеша.

2019 року кліп на сингл Horse було представлено в програмі Adult Swim Off The Air .

Дискографія 

 2020 — Salvatore Ganacci — Boycycle (OWSLA)

Сингли 

 2020 — Salvatore Ganacci — «Interest in Sport» (OWSLA)
 2020 — Salvatore Ganacci — «Heartbass» (feat. Tommy Cash) (OWSLA)
 2020 — Salvatore Ganacci — «Boycycle» (feat. Sébastien Tellier) (OWSLA)
 2019 — Party Favor & Salvatore Ganacci — «Wasabi» (Area 25)
 2019 — Salvatore Ganacci — «Horse» (OWSLA)
 2019 — Salvatore Ganacci and Megatone — «Cake» (Big Beat Records)
 2018 — Tujamo and Salvatore Ganacci featuring Richie Loop — «Jook It» (Spinnin' Records)
 2018 — Salvatore Ganacci featuring Nailah Blackman — «Kill A Soundboy» (Zatara Recordings)
 2018 — Salvatore Ganacci, Sanjin — «Motorspeed 300km/h» (Zatara Recordings)
 2017 — Salvatore Ganacci — «Imagine» (Stmpd Rcrds)
 2017 — Salvatore Ganacci featuring Sam Grey — «Way Back Home» (Refune Music)
 2017 — Bro Safari, Dillon Francis and Salvatore Ganacci — «XL» (Bro Safari Music)
 2017 — Sebastian Ingrosso and Salvatore Ganacci featuring Bunji Garlin — «Ride It» (Refune Music)
 2017 — Salvatore Ganacci — «Talk» (Refune Music)
 2016 — Salvatore featuring Enya and Alex Aris — «Dive» (Warner Music Germany)
 2016 — Sanjin, Walshy Fire and Salvatore — «Nah Tell Dem» (Zatara / Mad Decent)
 2016 — Sebastian Ingrosso, Liohn and Salvatore Ganacci — «Flags!» (Refune Music)
 2015 — ETC!ETC! & Salvatore Ganacci feat. Hawkeye — Money (Dim Mak Records)
 2015 — Salvatore Ganacci featuring Trinidad James — «Money In My Mattress» (Refune Music)
 2015 — Axwell and Ingrosso and Salvatore Ganacci featuring Pusha T and Silvana Imam — «Can't Hold Us Down» (Sebastian Ingrosso / Def Jam Recordings)
 2014 — Jillionaire and Salvatore Ganacci featuring Sanjin — «Fresh» (Universal Music Group / Republic Records)
 2013 — Salvatore Ganacci — «Firefly» (Cr2 Records)
 2013 — Salvatore Ganacci and Garmiani — «Rocket Science» (Cr2 Records)
 2012 — Salvatore Ganacci — «Atmosphere» (peakhour music)

Ремікси 

 2019 — Adrian Minune- «Așa sunt zilele mele» (Salvatore Ganacci Remix) (Neversea Festival)
 2018 — Swedish House Mafia & Knife Party — «Antidote» (Salvatore Ganacci Remix) (Virgin Records)
 2016 — Chase &amp; Status featuring Tom Grennan — «All Goes Wrong» (Salvatore Ganacci Remix) (Mercury Records)
 2016 — Rebecca &amp; Fiona — «Sayonara» (Salvatore Ganacci Remix) (Universal Music Group)
 2015 — Loreen — «Paperlight Revisited» (Warner Music Group)
 2015 — Dada Life — «Tonight We're Kids Again» (Salvatore Ganacci Remix) (Universal Music Group)
 2014 — Afrojack featuring Snoop Dogg — «Dynamite» (Salvatore Ganacci & Jillionaire Remix) (Island Records)
 2014 — Alesso featuring Tove Lo — «Heroes» (Salvatore Ganacci Remix) (Def Jam Recordings)
 2014 — I See Monstas — «Circles» (Salvatore Ganacci Remix) (Interscope Records/Polydor)
 2014 — Tove Styrke — «Borderline» (Salvatore Ganacci Remix) (Sony / RCA Records)
 2013 — Inna — «Be My Lover» (Salvatore Ganacci Remix) (Roton)

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
 
 Сальваторе Ганаччі на BBC 

Піснярі Швеції
Шведські музичні продюсери
Музиканти Стокгольма
Народились 1986
Югославські емігранти до Швеції